Tio peut désigner :
 les Teke, peuple africain aussi appelé Tio (parfois Tyo) ;
 le royaume Tio, un État Souverain d'Afrique centrale ;
 Tio, une commune du département de Siglé au Burkina Faso ; 
 Tio, une commune du département de Ténado au Burkina Faso ;
 Tio Hugo, ville du Nord-Ouest de l'État du Rio Grande do Sul, au Brésil ;
 Tio Holtzman, personnage de fiction de l’Univers de Dune, de Frank Herbert ;
 Tio, symbole d'unité du Tébioctet valant 2 octets.

TiO peut désigner :
 Monoxyde de titane.

TIO peut désigner :
 Telescope Instrument Operator, profession dans un observatoire astronomique.

Homophones
 Thio-, en chimie, s'applique à certains composés soufrés,
 Thio, une commune française de Nouvelle-Calédonie

Homonymie de toponyme